La Rijksweg 50 (o A50) olandese parte da Eindhoven, fino ad arrivare a Oldebroek, per poi confluire nella N50 e arrivare a Noordoostpolder. Il percorso complessivo è lungo 160 km.

Percorso

Voci correlate
 Autostrade nei Paesi Bassi

Altri progetti

Collegamenti esterni

A050